Erich może dotyczyć:
 Odpowiednik imienia Eryk, popularny w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i znany na Śląsku
 Erich – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh